Разъезд 37 — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Разъезд 37 — разъезд в Мартукском районе Актюбинской области.
 Разъезд 37 — разъезд в Отырарском районе Южно-Казахстанской области.